IJzer(II)sulfaat
IJzer(III)sulfaat